Az 1954-es magyar női röplabdabajnokság a kilencedik magyar női röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Bp. Petőfi Pénzügyminisztérium újoncként lett bajnok. A Soproni Lokomotív az őszi idény után visszalépett, de az addigi eredményeit nem törölték.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport az eredmények tükrében 1954

Női röplabdabajnokság évei
Magyarnoiroplabdabajnoksag